Une fosse est un creux réalisé dans le terrain naturel ou dans une installation artificielle, par l'homme ou par la nature :

Nom commun 
 une fosse océanique, en géologie, est un point d'un océan qui est localement le plus profond ;
 une fosse (rivière) est une zone de la rivière plus profonde ;
 une fosse septique, en construction, est une installation autonome d'assainissement ; 
 une fosse d'aisances recueille aussi les excréments mais est dépourvue de système d'évacuation ;
une fosse à lisier, réservoir où les agriculteurs  rassemblent des déchets animaux ;
une excavation à ciel ouvert; le mot fosse peut désigner également un charbonnage ;
 une fosse désigne, par métonymie, un puits de mine de charbon, en idiome régional, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais ; 
 une fosse de plongée, en plongée sous-marine, est un bassin aquatique dont la profondeur est généralement supérieure à celle des piscines municipales  ;
 la fosse aux ours de Berne est une attraction touristique située à Berne, en Suisse ;
 la fosse (orchestre), au théâtre, correspond à l'espace où se place l'orchestre, parfois sous la scène ;
 la fosse est, dans les festivals, l'espace juste devant la scène où les danses comme le pogo ou le mosh sont pratiquées ;
 une fosse de réception, en gymnastique, est une partie d'installation sportive permettant l'apprentissage de certaines acrobaties gymniques ; 
 uns fosse commune est une tombe collective ;
 une fosse (anatomie) est une dépression dans quelque partie des corps ;

Toponyme 
Fosse (au singulier) est le nom de plusieurs lieux dont l'origine du nom est en relation avec leur topographie.

 
 Fosse, village de la commune de Trois-Ponts en province de Liège

 Fosse, commune des Pyrénées-Orientales
 La Grande-Fosse, commune des Vosges
 La Petite-Fosse, commune des Vosges
 Réez-Fosse-Martin, commune de l'Oise.

 Fosse Way, une voie romaine

Patronyme 

 Bob Fosse, chorégraphe et metteur en scène américain de comédies musicales
La revue musicale Fosse met en scène des chorégraphie de Bob Fosse.
 Jon Fosse, dramaturge norvégien
 Ray Fosse (1947-2021), receveur de baseball américain

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme norvégien